Malmgård kan avse:

 Malmgård – en typ av byggnader på Stockholms malmar, se Malmgårdar i Stockholm
 Malmgården – en byggnad i Malmö uppförd 1934–1935

Geografi
 Malmgård, Pernå – by och egendom i Pernå kommun, Nyland 
 Malmgård, Helsingfors stad – del av Kårböle distrikt och järnvägshållplats i Helsingfors stad
 Malmgård, Vittisbofjärd – egendom i Vittisbofjärd i Björneborgs stad